Cette page contient les pages d'homonymie de Romera et La Romera.

Toponyme 

 , ville du Mexique dans la municipalité de  et l'État du Michoacán ;
 , chaîne de montagnes du Mexique située dans l'État d'Hidalgo.

Patronyme 

  (1908-1975), historien, chercheur et critique d’art espagnol ; 
 Arnaud Romera (1970-), journaliste sportif français ;
  (1936-), homme d’affaires et homme politique espagnol ;
  (1851-1928), écrivain, pharmacien et enseignant espagnol ;
 Jean-Claude Romera (-), écrivain français ;
  (1987-), footballeur espagnol ;
 Marc Angel-Romera (1960-), graphiste, illustrateur et éditeur luxembourgeois ;
 Marc Romera Roca (1966-), écrivain et critique littéraire espagnol ;
 Pierre Romera (1988-), journaliste, développeur et entrepreneur français ;
 Tony Romera, disc-jockey et producteur français ;
  (1888-1936), médicin et homme politique espagnol ;
 , aristocrate et homme politique espagnol.

Botanique 
Romera peut aussi désigner :
 Romera, nom commun en espagnol de la plante  ;
 Romera, nom commun en espagnol de la plante .

Patronyme hispanique